Die 14. Rallye Italien war der 7. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Sie dauerte vom 8. bis zum 11. Juni 2017 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
M-Sport-Pilot Ott Tänak kam ohne größere Probleme durch die Rallye Italien. Am Samstag übernahm er die Führung und gab diese nicht mehr ab bis ins Ziel am Sonntag. Zwar gab es ein Leck in den Innenraum seines Fahrzeuges, wo viel Staub hineingezogen wurde und die Sicht des Fahrers behinderte, Tänak ließ sich seinen ersten WRC-Sieg dadurch aber nicht nehmen.

Jari-Matti Latvala (Toyota) machte einige Fahrfehler und verlor trotzdem auf den Sieger nur 12,3 Sekunden. Der Sieg wäre ohne diese Fahrfehler durchaus möglich gewesen.

Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC verlor wegen eines Bremsdefekts in WP 11 als Dritter bereits mehr als eine Minute auf Tänak. Hayden Paddon im zweiten Hyundai führte nach dem ersten Tag die Rallye an, nach zwei Fahrfehlern am Samstag war für ihn der Sieg nicht mehr in Reichweite.

Sébastien Ogier musste als Führender in der Weltmeisterschaft als erster auf die Wertungsprüfungen am Freitag und die Straßen für die Konkurrenz „sauber“ fahren, was ihm rund 40 Sekunden Rückstand einbrachte. Nach Abstimmungsproblemen und einem Reifenschaden wurde der M-Sport-Fahrer fünfter, er gewann in der Powerstage als dritter drei Bonuspunkte für die WM-Tabelle, die er weiterhin anführte zu diesem Zeitpunkt vor Neuville und Tänak.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 54 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Italien
2017